MSM kan syfta på:

MSM – en organisk svavelförening, se Metylsulfonylmetan
MSM – medier som utgör en så kallad huvudströmning eller ett övergripande flöde inom medielandskapet, se Mainstream media
MSM – en samlingsbeteckning på män som har sexuellt umgänge med andra män, se Män som har sex med män